Suski ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Suski (* 1941), Bischof von Toruń
 Jan Suski (* 1964), deutscher Grafiker, Comiczeichner und Illustrator
 Marian Suski (1905–1993), polnischer Fechter
 Paweł Suski (* 1964), polnischer Politiker